Puukkosaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Puukkosaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax),  (1 ha)
2. Kirjavasaari och Puukkosaari, Koillismaa,  (20 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar